ТС — абревіатура, що може означати наступне:

 Технічна система
 Телефонна станція
 Тонна-сила